Le docteur Fu Manchu est un personnage de fiction.
 Fu Manchu est un groupe stoner rock des États-Unis.
 Fu Man Chu est une chanson parue en 1972 sur l'album Charlebois (également connu sous ce titre) du chanteur québécois Robert Charlebois.
 Fu Manchu, une chanson parue en 1993 sur l'album éponyme de Frank Black.
 La moustache Fu Manchu, un type de moustache.

Voir aussi
Glou Man Chou
Homonymie de titre